Пегасус Філд (; (ІКАО: NZPG)) — аеродром в Антарктиді, найпівденніший з трьох аеродромів, що обслуговують станцію Мак-Мердо. Він закрився через надмірне танення в літній сезон, спричинене теплими температурами в поєднанні з пилом та брудом, що видував із сусіднього Black Island. Останній рейс відбувся 8 грудня 2016 року  і його замінив аеродром Phoenix (ІКАО: NZFX) , а рейси розпочались в лютому 2017 року. 

Спочатку Пегасус Філд був задуманий як синя крижана злітно-посадкова смуга, здатна керувати колісними літальними апаратами цілий рік, але в міру розробки він був удосконалений 4-дюймовим шаром ущільненого снігу зверху - тим самим правильніше характеризуючи його як білу льодову смугу.  Інші місцеві злітно-посадкові смуги - це снігові злітно-посадкові смуги на аеродромі Williams Field (ІКАО: NZWD), які обмежуються літаками, оснащеними гірськолижними суднами, та Льодова злітно-посадкова смуга () (ІКАО: NZIR) на морському льоду, доступна протягом літнього сезону поля в Антарктиці.

Аеродром названо на честь С-121 Lockheed Constellation, який здійснив вимушену посадку на непідготовленій місцевості в негоду 8 жовтня 1970 року. Жоден із 80 пасажирів на борту не отримав серйозних поранень. Літак залишається на місці поблизу аеродрому станом на 2019 рік і залишається добре збереженим. Він, як правило, покритий снігом, але його час від часу викопують відвідувачі, які бажають сфотографувати його.

11 вересня 2008 року C-17 Globemaster III військово-повітряних сил США успішно виконав перший десант в Антарктиді за допомогою приладів нічного бачення на Пегасус Філд.  Раніше повітряний транспорт у постійній темряві зими використовувався лише в надзвичайних ситуаціях із палаючими бочками палива, щоб окреслити злітно-посадкову смугу.

Галерея

Див. також 
Список аеродромів Антарктики

Примітки

Посилання 

 Airfields on Antarctic Glacier Ice Malcolm Mellor and Charles Swithinbank, CRREL 1989. 
 Lockheed Aircraft R7V-1 / R7V-1P / C-121J "Constellation" "Connie" 
 Installation of runway-Pegasus 
 Runway Project Clears the Way for Improved Antarctic Airlift National Science Foundation. February 20, 2002. 
 Construction, Maintenance, and Operation of a Glacial Runway, McMurdo Station, Antarctica George L. Blaisdell et al., CRREL Monograph 98-1, March 1998. 
  

Аеропорти Антарктики
Списки:Антарктида